Claudiensi – abitanti di Cláudia
Claudiensi – abitanti di Cláudio